Peugeot 908 est le nom porté par trois modèles de voiture de la marque Peugeot :

 Le concept car  Peugeot 908 RC présenté en 2006
 La voiture de course Peugeot 908 HDi FAP alignée de 2006 à 2010
 La voiture de course Peugeot 908 alignée en 2011